Carrick Castle ist der Name zweier Burgen auf den britischen Inseln:
 Carrick Castle (Argyll and Bute) in Schottland
 Carrick Castle (County Kildare) in der Republik Irland.